

Persone

Trevisan 
Alice Trevisan – ex rugbista a 15 italiana
Angelo Trevisan – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
Arnaldo Trevisan – poliziotto italiano
Claudio Trevisan – ex calciatore italiano
Elisa Trevisan – ex multiplista italiana
Ettore Trevisan – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Francesco Trevisan – vescovo cattolico italiano
Giancarla Trevisan – velocista italiana
Gianni Trevisan – allenatore di pallacanestro italiano
Giorgio Trevisan – fumettista e pittore italiano
Giovanni Trevisan – patriarca cattolico italiano
Guglielmo Trevisan – allenatore di calcio e calciatore italiano
Livio Trevisan – geologo italiano
Luigi Trevisan – calciatore italiano
Marcantonio Trevisan – politico italiano, doge della Repubblica di Venezia
Marcello Trevisan – calciatore italiano
Martina Trevisan – tennista italiana
Massimo Trevisan – ex nuotatore italiano
Matteo Trevisan – tennista italiano
Melchiorre Trevisan – condottiero italiano 
Miriana Trevisan – personaggio dello spettacolo italiano
Raffaele Trevisan – partigiano italiano
Ruggero Trevisan – ex rugbista a 15 italiano
Sandro Trevisan – ex cestista italiano
Sergio Trevisan – calciatore italiano
Trevor Trevisan – calciatore italiano, figlio di Angelo
Vitaliano Trevisan – scrittore italiano
Vittore Benedetto Antonio Trevisan – botanico e naturalista italiano

Cognomi composti
Francesco Trevisan Suarez – vescovo cattolico italiano
Maria Storni Trevisan – scrittrice italiana
Pietro Maria Trevisan Suarez – vescovo cattolico italiano

Altro 
 Trevisan – cognome italiano
Trevisan – famiglia patrizia veneziana
Trevisan – nome con cui si potrebbe indicare l'almanacco Schieson Trevisan

Pagine correlate
Trevisani